Der Audi Q3 ist ein Sport Utility Vehicle (SUV) des Fahrzeugherstellers Audi. Nach dem Audi Q7 und dem Audi Q5 ist der Q3 das dritte SUV der Audi AG. 

Die erste Generation des Q3 (Q3 8U) wurde bei Seat in Martorell produziert. Im Januar 2016 gab Audi bekannt, dass die Produktion der zweiten Generation (Q3 F3) von Spanien nach Ungarn zu Audi Hungaria Zrt. verlagert werden wird. Auch der Audi Q3 Sportback wird in Ungarn gebaut.

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2011 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 268.414 Audi Q3 neu zugelassen worden. Mit 28.912 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
Q3
Sport Utility Vehicle
Kombi